Die Abkürzung RNV steht für:
 Armavia, den ICAO-Code einer armenischen Fluggesellschaft
 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, das Verkehrsunternehmen der Verkehrsbetriebe von Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen
 Rhein-Neckar-Variobahn, die bei den Verkehrsbetrieben in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen eingesetzte Variante der Straßenbahn vom Typ Variobahn
 Regenerative Nachverbrennung, ein Abgasreinigungsverfahren
 Radionuklidventrikulographie, eine Spezialuntersuchung bei Herzschädigungen
 Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf, der den Nahverkehr im Landkreis organisiert

RNV